Паньковка () — село, относится к Славяносербскому району Луганской области Украины. Де факто — с 2014 года населённый пункт контролируется самопровозглашённой Луганской Народной Республикой.

География 
Село расположено на правом берегу реки Северского Донца. К северо-востоку от населённого пункта, по руслу Северского Донца проходит линия разграничения сил в Донбассе (см. Второе минское соглашение). Соседние населённые пункты: город Луганск на юге, Металлист, сёла Приветное, Стукалова Балка, Светлое на юго-западе, Весёлая Гора (выше по течению Северского Донца) на западе, Обозное на северо-западе, Христово на севере.

Население 
Население по переписи 2001 года составляло 34 человека.

Общие сведения 
Почтовый индекс — 93731. Телефонный код — 6473. Занимает площадь 0,486 км². Код КОАТУУ — 4424581106.

Местный совет 
93730, Луганская обл., Славяносербский р-н, Весёлая Гора, ул. Калинина, 5

Строительство Ступы Мира 

К северной окраине села примыкает своим склоном меловая гора Змеиная. На ней, восточнее древнего кургана (), строится Ступа Мира (). Хозяин строительства — всемирно известный буддийский монашеский Орден Ниппондзан Мёходзи.

Помочь строительству может любой , а начато оно в результате многолетних трудов всех монахов Ордена.

Особое усердие проявил монах Роман Турчин, кто в прямом смысле положил свою жизнь на алтарь строительства первой украинской Ступы. Пример монашеского братства в усердии явил Сергей Жданкин, кто принял дела строительства у перешедшего в другой мир Романа и продолжает им начатое.

До прихода в Паньковку монахи собирались начать строительство Ступы на Горе Всех Религий в Каменке (Лутугинский район, Луганская область), где им для этого было отведено место. 28 апреля 2003 Роман Турчин инициировал и вместе с Николаем Тарасенко организовал на том месте празднования 750-летия Наму-Мё-Хо-Рэн-Гэ-Кё, которое собрало большое количество гостей.

Со временем, по рекомендации Николая Тарасенко и прочим причинам, было решено перенести строительство в Паньковку, где Роман Турчин основал буддийский монастырь после выбора из множества других мест и по благословению своего духовного наставника.

Монахи, пришедшие в Орден с постсоветских просторов, нашли в Паньковке своё Место Пути для строительства Ступы Мира; их постоянно вдохновляет и всегда стремится посетить Учитель Ордена Ниппондзан Мёходзи в Евразии —- Дзюнсей Терасава, чьё усердие в строительстве подобных сооружений всемирно известно.

Из-за событий, имеющих место с весны 2014-го, строительство пришлось приостановить, а монахам ― покинуть Место Пути, которое затем не избежало осквернения.

См. также 
 Каменка. Гора Всех Религий
 Наму-Мё-Хо-Рэн-Гэ-Кё
 
 Ступа Мира
 Тэрасава, Дзюнсэй

Примечания

Ссылки

Дополнения 
 
 
 
 

Населённые пункты Славяносербского района
Временно оккупированные территории Украины
Статьи с эдитнотисом об осторожности при редактировании